Aakre ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Aakre (1874–1948), norwegischer Politiker
 Bodil Aakre (1922–2008), norwegischer Politiker